Mistrzostwa Świata w Snookerze 1986 (ang. 1986 Embassy World Snooker Championship) – ostatni a zarazem najważniejszy turniej w sezonie 1985/1986, rozegrany w dniach 19 kwietnia – 5 maja 1986 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Obrońca tytułu, reprezentant Irlandii Północnej Dennis Taylor przegrał w meczu pierwszej rundy z Anglikiem Mikiem Hallettem 6-10.

Mistrzostwa wygrał Anglik Joe Johnson, który w finale pokonał swojego rodaka Steve'a Davisa 18–12.

Nagrody 

 Zwycięzca: £70 000
 II miejsce: £42 000
 Półfinalista: £21 000
 Ćwierćfinalista: £10 500
 Ostatnia 16: £5 250
 Ostatnia 32: £2 953
 Ostatnia 48: £1 203

 Najwyższy break turnieju: £7 000

 Łączna pula nagród: £350 000

Wydarzenia związane z turniejem 
Ta część zostanie uzupełniona w najbliższym czasie

Drabinka turniejowa

Kwalifikacje

Zobacz też 
 Crucible Theatre

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1986 w sporcie
1986 w Wielkiej Brytanii